Аргумент може да се отнася до:
 Довод при аргументация
 Аргумент на функция
 Аргумент на комплексно число
 Аргумент (лингвистика), израз, който допълва значението на предиката